von Bülow è un cognome nobiliare tedesco. I membri della famiglia hanno il titolo di barone (Freiherr) o principe (Fürst).

 Bernhard von Bülow (1849-1929) – cancelliere del Reich dal 1900 al 1909.
 Carl Bülow (1859-1933) – chimico tedesco.
 Cosima von Bülow (1837-1930) – prima moglie di Hans e in seguito seconda moglie del compositore Richard Wagner.
 Friedrich Wilhelm von Bülow (1755-1816) – generale prussiano che combatté contro Napoleone a Lipsia ed a Waterloo.
 Hans von Bülow (1830-1894) – direttore d'orchestra, pianista e compositore tedesco.
 Karl von Bülow (1846-1921) – generale tedesco della Prima guerra mondiale.
 Sunny von Bülow (1932-2008) – ereditiera statunitense.

Altro 
Il mistero Von Bulow film su famoso caso giudiziario statunitense